Мег, Меги, Мэг, Мэгги, Мэги, Мегги — уменьшительная форма имени Маргарита, Меган:
 Мег Гриффин
 Мег Райан
 Тилли, Мег
 Фостер, Мег
 Стюарт, Мег

А также разговорное сокращение от «мегабайт».

См. также 
 Мег-Тыг-Еган
 Мег-Тыг-Игол
 Мег-Хон-Юган